Brush Hill steht für:

 Brush Hill (Kanada), Ortschaft in Alberta, Kanada
 Brush Hill (Oklahoma), Ortschaft in Oklahoma, Vereinigte Staaten

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Brush Hill (Alaska)
 Brush Hill (Litchfield County, Connecticut)
 Brush Hill (New London County, Connecticut)
 Brush Hill (Idaho County, Idaho)
 Brush Hill (Shoshone County, Idaho)
 Brush Hill (Kalifornien)
 Brush Hill (Berkshire County, Massachusetts)
 Brush Hill (Essex County, Massachusetts)
 Brush Hill (Middlesex County, Massachusetts)
 Brush Hill (Suffolk County, Massachusetts)
 Brush Hill (Minnesota)
 Brush Hill (New Hampshire)
 Brush Hill (New York)
 Brush Hill (Rhode Island)
 Brush Hill (Vermont)

Siehe auch:
 Bush Hill